Příjmení Abecassis nosí více různých významných osobností:

příjmení
 George Abecassis (1913–1991) – britský automobilový závodník
 Snu Abecassis (1940–1980) – dánský novinář v Portugalsku
 Yaël Abecassis (* 1967) – izraelská herečka a modelka marockého původu